Verein gegen Tierfabriken ist der Name zweier Tierschutzorganisationen:
 Verein gegen Tierfabriken (Österreich)
 Verein gegen Tierfabriken (Schweiz)